ВПП — аббревиатура:
 Взлётно-посадочная полоса
 Всемирная продовольственная программа
 Всероссийская политическая партия
 Временная пульсирующая полость — кратковременное последействие вслед за прохождением высокоскоростного ранящего снаряда (осколка, пули и т. п.) сквозь биологические ткани.
 Внешнеполитический потенциал
 Воздушно-пузырьковая плёнка (воздушно-пузырчатая плёнка)

См. также